Lidový dům je typické označení společenských domů sociální demokracie, mnohdy spojených s restaurací nebo s tělocvičnou DTJ či FDTJ. Toto značení nesou například: 
 Lidový dům v Hybernské ulici v Praze
 Lidový dům (Aš)
 Lidový dům (Blovice)
 Lidový dům (Blučina)
 Lidový dům (Boletice nad Labem)
 Lidový dům (Bzenec)
 Lidový dům (Český Brod)
 Lidový dům (Čestice)
 Lidový dům (Dobřany)
 Lidový dům (Dolní Dobrouč)
 Lidový dům (Domažlice)
 Lidový dům (Halenkov)
 Lidový dům (Hanušovice)
 Lidový dům (Hrádek nad Nisou)
 Lidový dům (Chrást)
 Lidový dům (Chrochvice), Děčín
 Lidový dům (Jeseník), nyní hotel Praděd
 Lidový dům (Kadaň)
 Lidový dům (Karlovy Vary)
 Lidový dům (Kbely), Praha
 Lidový dům (Kladno)
 Lidový dům (Komárov)
 Lidový dům (Kralupy nad Vltavou)
 Lidový dům (Litomyšl)
 Lidový dům (Modrá), Jílové u Děčína
 Lidový dům (Moravská Chrastová)
 Lidový dům (Nový Hrozenkov)
 Lidový dům (Nučice)
 Lidový dům (Olomouc)
 Lidový dům (Opava)
 Lidový dům (Osek), okres Rokycany
 Lidový dům (Ostrava)
 Lidový dům (Polná)
 Lidový dům (Prostějov)
 Lidový dům (Přemyšl)
 Lidový dům (Rychnov u Jablonce nad Nisou)
 Lidový dům (Řevnice)
 Lidový dům (Staňkov)
 Lidový dům (Staré Město) u Uherského Hradiště
 Lidový dům (Sušice)
 Lidový dům (Štěnovice)
 Lidový dům (Velké Hamry)
 Lidový dům (Větrov, Frýdlant)
 Lidový dům (Vnorovy)
 Lidový dům (Vysočany), Praha, památka 
 Lidový dům (Vyškov)
 Lidový dům (Zaječov)
 Lidový dům (Žižkov), Praha

Související články 
 Dělnický dům

 
 
Historie České strany sociálně demokratické
Domy